Pheidole gagates  — вид муравьёв рода  из подсемейства  (). Новый Свет.

Распространение 
Южная Америка: Перу (Cuzco Amazónico), Эквадор (Yasuni National Park, Puerto Tipugini).

Описание 
Мелкие земляные мирмициновые муравьи, длина около 2—3 мм, первый тергит частично шагренированный, тело одноцветное темно-коричневое, у рабочих почти чёрное (характерные для рода большеголовые солдаты немного крупнее рабочих). Проподеум с двумя шипиками. Затылочный край головы солдат вогнутый. Усики рабочих 12-члениковые с 3-члениковой булавой. Ширина головы крупных солдат — 0,92 мм (длина головы — 0,96 мм). Ширина головы мелких рабочих 0,46 мм, длина головы 0,56 мм, длина скапуса — 0,68 мм. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка). Pheidole gagates относится к видовой группе Pheidole diligens Group и сходен с видами  и , , , , , , ,  и , но отличается отсутствием волосков на груди и стебельке, мелкопунктированным телом и сглаженной скульптурой головы. Вид описан в 2003 году американским мирмекологом профессором Эдвардом Уилсоном и назван Ph. gagates по признаку чёрной блестящей поверхности тела.

Примечания

Литература

Ссылки 

Pheidole
Животные, описанные в 2003 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Таксоны, описанные Эдвардом Осборном Уилсоном